

Гіксвілл — селище, штат Огайо
 Гіксвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк